Habu steht für

 Gymnasium an der Hamburger Straße, ein Gymnasium in Bremen
 Lockheed SR-71, anderer Name für dieses Flugzeug
 den Familiennamen des japanischen Shōgi-Spielers Yoshiharu Habu
 den japanischen Namen verschiedener Schlangenarten, nämlich
 Berg-Grubenotter (Ovophis monticola)
 Okinawa-Habuschlange (Ovophis okinavensis)
 Sakishima-Habu (Protobothrops elegans)
 Habuschlange (Protobothrops flavoviridis)
 Trimeresurus gracilis
 Protobothrops mucrosquamatus
 Tokara-Habu (Protobothrops tokarensis)
 den japanischen Namen für die Würfelqualle Chiropsalmus quadrigatus

Abkürzung